Podmokly kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Podmokly (okres Klatovy)
 Podmokly (okres Rokycany)